

Участники 
По итогам соревнований в 1995 году на повышение в высшую лигу перешли команды: «Кубаночка» (Краснодар), «КАМАЗ» (Набережные Челны) и  «Текстильщик» (Раменское).

Из высшей лиги перешла «Сила» (Санкт-Петербург).

В зимнее межсезонье команды первой лиги «Виктория-ЗАП» (Ставрополь) и оренбургская
«Юность России» прекратили существование по финансовым причинам.

Зимой было принято решение воронежским клубом «Танаис» о переезде в Нововоронеж и смене названия на «Анну».

Так как второй лиги в сезоне 1996 годе не было, то вновь созданный клуб «Марсель» заявлен в первую лигу.

Проведя два матча «ЦСК ВВС-2» (Самара) снялась с соревнований — результаты аннулированы.

Итоговая таблица

Примечания 

П
Футбол в России в 1996 году